Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2013 (ano-base 2015).

PIB per capita
Bahia 2013
2013 no Brasil
Municipios pib per capita 2013